Сергей Ценин:
 Ценин, Сергей Александрович (1903—1978) — советский оперный певец (тенор).
 Ценин, Сергей Сергеевич (1884—1964) — русский советский актёр и режиссёр.